Fabio – nome proprio di persona italiano maschile
Fabio – cantante italiano
Fabio – martire cristiano
Fabio il Vessillifero – martire cristiano

Pagine correlate
San Fabio